Gassert ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Gassert (* 1981), Schweizer Unternehmer
 Heinrich Gassert (1857–1928), deutscher Arzt, Schriftsteller und Liedtexter
 Herbert Gassert (1929–2011), deutscher Industriemanager und Vorstandsvorsitzender der Brown, Boveri & Cie.
 Philipp Gassert (* 1965), deutscher Historiker